«Overpass Graffiti» — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая 29 октября 2021 года в качестве третьего сингла его пятого студийного альбома =.

Релиз и продвижение 
19 августа 2021 года Ширан анонсировал свой пятый студийный альбом =, в котором песня «Shivers» указана в треклисте.
26 октября 2021 года Ширан исполнил песню на Tiny Desk Concert NPR. 29 октября 2021 года «Overpass Graffiti» вышла в качестве третьего сингла нового альбома.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было выпущено вместе с песней 29 октября 2021 года с Шираном в главной роли.
Одновременно на YouTube было загружено лирик-видео.
Видео снимал режиссёр Jason Koenig, который ранее работал на другими клипами Ширана для песен «Shape of You», «Galway Girl», «Perfect», «South of the Border» и «Put It All on Me». В музыкальном видео показан бывший японский профессиональный борец сумо Ямамотояма Рюта (в титрах — «Yama»), который впервые появляется в конце клипа, приглашая Ширана прокатиться на автобусе. Также в нём есть камео с участием американских актёров Джейсона Момоа и Эмилио Риверы. Наконец, в финальных титрах прозвучал отрывок из японского кавера на хит Ширана «Shape of You» японской певицы Marina.

Участники записи 
 Эд Ширан — вокал, бэк-вокал, акустическая гитара, автор, продюсер
 Джонни Макдэйд — бэк-вокал, бас, электрогитара, клавишные, программирование, продюсер, звукоинженер, автор
 Фред — бас, ударные, клавишные, программирование, бэк-вокал, акустическая гитара, продюсер, звукоинженер, автор
 другие

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, спродюсированные Эдом Шираном